Суск:

 Суск — село на Украине, находится в Киверцовском районе Волынской области.
 Суск — село, входит в Дюксинский сельский совет Костопольского района Ровненской области Украины.
 СУСК — аббревиатура структурного подразделения СКР, Следственное управление Следственного Комитета.